Khentkaous est un nom féminin de l'Égypte antique. Il a été notamment porté par deux reines de l'Ancien Empire qui toutes deux portaient les titres d'épouse du roi et de « Mère des deux rois de Haute et Basse Égypte ».

 , épouse de Chepseskaf (dernier souverain de la ) ;
 , épouse de Néferirkarê (souverain de la ) et mère de Néferefrê et de Niouserrê qui tous deux règneront après leur père sur le trône d'Horus ;
 , épouse possible de Néferefrê ;
 Khentkaous, épouse de  (dignitaire de la ) ;
 Khentkaous, fille d'Ounas (pharaon de la ).

Notes et références

Article connexe 

 Place des femmes dans l'Égypte antique

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité